Natalja Anissimowa ist der Name folgender Personen:

* Natalja Anissimowa (Leichtathletin) (* 1973), russische Sprinterin
 Natalja Jurjewna Anissimowa (* 1960), russische Handballerin